Мальковка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мальковка — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.
 Мальковка — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Мальковка — село в Мариинском районе Кемеровской области.
 Мальковка — деревня в Верещагинском районе Пермского края.